Nichol eller Nicol är ett engelskt efternamn som burits av bland andra

 Jimmie Nicol (född 1939) brittisk poptrummis
 Joseph McGinty Nichol (född 1968) amerikansk filmmakare
 Scott Nichol (född 1974) kanadensisk ishockeyspelare

Se även 
 Nichols